Harvest (en inglés: "cosecha") hace referencia a varios artículos:

Fiesta de la cosecha (Harvest festival en inglés).
Harvest (álbum de Neil Young), álbum del músico canadiense Neil Young (1972).
Harvest (álbum de Dragon Ash), álbum del grupo japonés Dragon Ash (2003).
Harvest (álbum de Naglfar), álbum del grupo sueco Naglfar (2007).
The Harvest (álbum de Boondox), álbum de Boondox (2005).